Blå moskén kan syfta på:

Blå moskén, Istanbul – en moské i Istanbul
Blå moskén, Jerevan – en moské i Jerevan, Armenien
Blå moskén, Mazar-e Sharif – en moské i Mazar-e Sharif i Balkhprovinsen i Afghanistan
Blå moskén, Tabriz – en moské i Tabriz, Iran